Каллум:

 Каллум, Джейми (род. 1979) — британский поп- и джаз-певец и автор песен. 
 Каллум, Джон (род. 1930) — американский актёр и певец, лауреат двух премий «Тони».
 Каллум, Джордж Вашингтон (1809—1892) — американский военный, инженер и писатель.